Halny – typ wiatru
 Halny – polski szybowiec SZD-40
 „Halny” – pseudonim Józefa Kurka, żołnierza AK
 „Halny” – pseudonim Franciszka Niepokólczyckiego, żołnierza AK
 „Halny” – pseudonim Zdzisława Rachtana, żołnierza AK
 Halny – polski film dokumentalny
 Halny – Akademicki Klub Górski
 Halny – nazwa projektu elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 14WE produkowanego przez Newag
 „Halny” – polski kuter ratowniczy typu R-17 (1973-1997)

Zobacz też 
 Płochacz halny – gatunek ptaka
 Jaskier halny – roślina z rodziny jaskrowatych
 Halny Potok – potok w słowackich Tatrach
 Dolina Halna – dolina w słowackich Tatrach